Wang Lei (n. 1977) –  goista cinese
 Wang Lei (n. 1981) –  schermidore cinese
 Wang Lei (n. 1986) –  cestista cinese
 Wang Lei (n. 1989) –  pallavolista cinese